

Fogalomként 
 Hit (vélekedés, meggyőződés): mint filozófiai és pszichológiai fogalom;
 Hit (vallás): a vallásos hit megfogalmazása;

Egyéb 
 Hit (együttes) (H.I.T ill. Hitrock néven is): rockzenekar;
 Hit (technológia) (Heterojunction with intrinsic Thin-layer): napelem típus;
 Hít város Irak al-Ánbár tartományában